Der Schrei der Eule bezeichnet:

 Der Schrei der Eule (Roman), Roman von Patricia Highsmith (1962)
 Der Schrei der Eule (1987), französischer Spielfilm von Claude Chabrol
 Der Schrei der Eule (1987, deutscher Film), deutscher TV-Film von Tom Toelle
 Der Schrei der Eule (2009), Spielfilm von Jamie Thraves